Ihor Surkis – ukraiński polityk i działacz sportowy (urodzony w 1958 r.)
 Hryhorij Surkis –  ukraiński polityk i działacz sportowy (urodzony w 1949 r.)
 Labeobarbus surkis –  ryba z rodziny karpiowatych